Taniyama è un cognome giapponese e può riferirsi a:

Persone 
Kishō Taniyama, seiyuu
Yutaka Taniyama, matematico giapponese

Altro 
Teorema di Taniyama-Shimura